kat est un code qui peut désigner :
 kat, le géorgien, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

KAT est un sigle qui peut désigner :
 KAT (où KAT signifie Kéntro Apokatastáseos Traumatión ; en français, Centre de rééducation des blessés), une station du métro d'Athènes.

 Brechtje Kat (1982-), une actrice, chanteuse et auteure-compositrice-interprète néerlandaise ;
 Caitlin Kat (1993-), une nageuse sud-africaine ;

Kat peut désigner :
 Kat, un village du Cameroun ;
 Kat, un logiciel libre destiné à indexer les fichiers présents sur un ordinateur.

Les initiales KAT peuvent aussi désigner :
 Karl-Anthony Towns, joueur de basket-ball professionnel dominicano-américain, né en 1980.

Kat est aussi un prénom.